Монте Адентро има више значења:

 Монте Адентро (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Монте Адентро (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику